Викто́р Альфо́нсо Гусма́н Гусма́н (; род. 3 февраля 1995, Гвадалахара, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Пачука» и сборной Мексики. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Гусман — воспитанник клуба «Гвадалахара». В 2015 году для получения игровой практики он на правах аренды перешёл в «Пачуку». 29 июля в матче Кубка Мексики против «Атланте» Виктор дебютировал за новую команду. 12 августа в поединке против «Монтерея» он дебютировал в мексиканской Примере. В 2016 году в матче против столичной «Америки» Гусман забил свой первый гол за «Пачуку». Летом того же года клуб выкупил трансфер игрока у «Гвадалахары». В 2017 году Виктор помог «Пачуке» выиграть Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Международная карьера 
В 2015 году Гусман был включён в заявку молодёжной сборной Мексики на участие в Молодёжном кубке КОНКАКАФ на Ямайке. На турнире он сыграл в матчах против молодёжных команд Кубы, Канады, Гондураса, Гаити и Панамы. В поединке против гондурасцев Виктор забил гол.

Летом того же года Гусман принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против Уругвая, Сербии и Мали.

Летом 2016 года Виктор в составе олимпийской сборной Мексики принял участие в Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матче против команды Германии.

8 сентября 2018 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Гусман дебютировал за сборную Мексики, заменив во втором тайме Эрика Гутьерреса. 11 октября поединке против сборной Коста-Рики он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Мексики

Достижения 

Командные

 «Пачука»
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2016/2017

Международные

 Мексика (до 20)
  Молодёжный кубок КОНКАКАФ — 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Пачука»